L’énergie de fusion peut avoir deux significations techniques différentes :
 l'une au niveau d'un corps, ne modifie pas sa composition atomique, ni chimique, mais sa forme (gaz, liquide, solide) ;
 l'autre modifie la structure atomique.

Énergie de fusion, de changement d'état de la matière 
Elle est nommée chaleur latente de fusion-solidification, (passages des états solide aux états liquides) ou aussi "Enthalpie de changement d'état". Cette énergie est rapportée à l'unité de masse () ou unité de mole (/mol ou J.mol-1), pour permettre les comparaisons entre composés chimiques de formulations chimiques différentes. De très nombreux domaines nécessitent la prise en compte de cette énergie. Par exemple :
 En météorologie. Par exemple la chaleur latente de fusion de la banquise joue un rôle très important dans la météo mondiale.
 Les différentes soudures utilises des méthodes de fusion variées.
 Les pompes à chaleur et les frigos n'utilisent pas la fusion, mais utilisent l'autre changement d'état, la vaporisation/condensation d'un fluide avec des qualités précises de température et de pression de changement d'état. On parle alors de fluide frigorigène.
 Une nouvelle application, va dans le sens du retour en grâce des inerties dans le bâtiment, les matériaux à changement de phase MCP.
 autres applications…

Énergie de fusion nucléaire 
L'énergie de fusion représente l'énergie produite à partir de réactions de fusion nucléaire durant lesquelles deux atomes légers fusionnent pour produire un noyau plus lourd et dégager une certaine quantité d'énergie, principalement sous forme de chaleur.

Contrairement à la fission nucléaire, la production d'énergie à partir de réactions de fusion n'est pas encore maîtrisée et la plus grande installation expérimentale, le Joint European Torus, n'a pu produire que  pendant  avec un pic à . ITER, dont la construction a débuté en 2005, doit permettre de démontrer la faisabilité technique de la production d'énergie à partir des réactions de fusion. L'étape suivante, Demo, doit démontrer la possibilité de produire de l'électricité de façon continue.

Voir aussi 
 Enthalpie de fusion
 Fusion nucléaire

Physique nucléaire

Génie énergétique

th:ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน